Привільська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Привільська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Привільська сільська рада — Луганська область, Троїцький район
 Привільська сільська рада — Сумська область, Глухівський район
 Привільська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район